Николаус Карл Гинтер Накшињски (), познат као Клаус Кински (); Сопот, 18. октобар 1926 — Лагунита, 23. новембар 1991) је био немачки глумац који је популарност стекао својом експлозивном темпераментношћу. Играо је у преко 180 филмова.

Живот 
Рођен је у Сопоту у данашњој Пољској. Његови родитељи били су Бруно Наксински, фармацеут, пореклом Пољак и мајка Сузана Лутце, ћерка немачког пастора. Почетком тридесетих његова породица се преселила у Берлин, где је Клаус похађао школу Принц-Хајнрих и гимназију у Шенебергу. Био је у немачкој армији 1944. и служио је у Холандији. Касније је дезертирао и постао заробљеник енглеске војске. Док је био ратни заробљеник у кампу близу Колчестера, открио је таленат за глуму и глумио је заробљеницима.

После рата вратио се у Немачку. Започео глумачку каријеру и променио име у Клаус Кински. Прве улоге је добијао на немачкој позорници, са легендарним монологом Шекспира, Вијона и других. Убрзо је почео да глуми и на филму, где је побољшао финансијске приходе. Његова последња улога "-{Jesus Tour}-" била је новембра 1971.

Старост је искористио да напише аутобиографску књигу Кински: Треба ми само љубав Књига је била забрањена до смрти Марлен Дитрих, јер је она тужила Клауса због клевете, јер је написао да је она лезбијка. Женио се три пута, има петоро деце од којих је троје признао, ћерке Настасју и Полу и сина Николаја.

Умро је од последице срчаног удара у Лагунита-Форист Колсу, у Калифорнији у 65. години. Његов пепео је просут у Тихом океану, а погребу су присуствовали син Николај Кински и режисер и пријатељ Вернер Херцог. Течно је говорио енглески, немачки, италијански и француски.

Ћерка Пола је изнела оптужбе да ју је сексуално злостављао од њене пете до 19. године.

Филмографија 

|-
| 1948. || || -{Morituri}- || ||
|-
| 1950. || || -{Decision Before Dawn}- || || (неприписано)
|-
| 1955. || Сарајево || -{Um Thron und Liebe}- || Недељко Чабриновић ||
|-
| 1955. || || -{Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs}- || ||
|-
| 1955. || || -{Kinder, Mütter und ein General}- || ||
|-
| 1955. || || -{Hanussen}- || ||
|-
| 1956. || || -{Waldwinter}- || ||
|-
| 1956. || || -{Corinna Darling}- || ||
|-
| 1958. || || -{A Time to Love and a Time to Die}- || ||
|-
| 1960. || || -{The Avenger}- || ||
|-
| 1961. || || -{Dark Eyes of London}- || ||
|-
| 1961. || || -{Bankraub in der Rue Latour}- || ||
|-
| 1961. || || -{The Devil's Daffodil}- || ||
|-
| 1961. || || -{The Strange Countess}- || ||
|-
| 1962. || || -{The Puzzle of the Red Orchid}- || ||
|-
| 1962. || || -{The Counterfeit Traitor}- || ||
|-
| 1962. || || -{Der Rote Rausch}- || ||
|-
| 1962. || || -{The Door with Seven Locks}- || ||
|-
| 1962. || || -{The Inn on the River}- || ||
|-
| 1963. || || -{The Squeaker}- || ||
|-
| 1963. || || -{The Black Cobra}- || ||
|-
| 1963. || || -{The Black Abbot}- || ||
|-
| 1963. || || -{The Indian Scarf}- || ||
|-
| 1963. || || -{Scotland Yard in Pursuit of Dr. Mabuse}- || ||
|-
| 1964. || || -{Winnetou II - Last of the Renegades}- || ||
|-
| 1965. || За долар више || -{For a Few Dollars More}- || ||
|-
| 1965. || Доктор Живаго || -{Doctor Zhivago}- || ||
|-
| 1966. || || -{Circus of Fear}- || ||
|-
| 1967. || || -{Grand Slam}- || ||
|-
| 1968. || || -{If You Meet Sartana Pray for Your Death}- || ||
|-
| 1968. || || -{The Great Silence}- || ||
|-
| 1969. || || -{El Conde Dracula}- || ||
|-
| 1972. || || -{Aguirre, the Wrath of God}- || ||
|-
| 1973. || || -{La Morte ha Sorriso all'Assassino}- || ||
|-
| 1974. || || -{Lifespan}- || ||
|-
| 1974. || || -{Chi ha Rubato il Tesoro dello Scia?}- || ||(непотврђено)
|-
| 1974. || || -{La Mano che Nutre la Morte}- || ||
|-
| 1974. || || -{Le Amanti del Mostro}- || ||
|-
| 1975. || || -{Le Orme}- || ||
|-
| 1975. || || -{L'important c'est d'aimer}- || ||
|-
| 1975. || || -{Il ritorno de Shanghai Joe}- || ||
|-
| 1975. || || -{A Genius, Two Partners and a Dupe}- || ||
|-
| 1975. || || -{Das Netz}- || ||
|-
| 1976. || Џек Трбосек || -{Jack the Ripper}- || ||
|-
| 1976. || || -{Nuit d'or}- || ||
|-
| 1977. || || -{Mivtsa Yonatan}- || ||
|-
| 1977. || || -{Madame Claude}- || ||
|-
| 1977. || || -{Mort d'un Pourri}- || ||
|-
| 1977. || || -{Operation Thunderbolt}- || ||
|-
| 1978. || || -{La Chanson de Roland}- || ||
|-
| 1979. || Носферату: Фантом ноћи || -{Nosferatu: Phantom der Nacht}- || гроф Дракула ||
|-
| 1979. || || -{Zoo Zéro}- || ||
|-
| 1979. || || -{Woyzeck}- || ||
|-
| 1980. || || -{Haine}- || ||
|-
| 1980. || || -{La Femme Enfant}- || ||
|-
| 1980. || || -{Schizoid}- || ||
|-
| 1981. || || -{Les Fruits de la Passion}- || ||
|-
| 1981. || Веном || -{Venom}- || ||
|-
| 1981. || || -{Buddy Buddy}- || ||
|-
| 1982. || || -{Love and Money}- || ||
|-
| 1982. || || -{Fitzcarraldo}- || ||
|-
| 1982. || || -{The Soldier}- || ||
|-
| 1984. || Тестостерон || -{Android}- || ||
|-
| 1984. || || -{The Secret Diary of Sigmund Freud}- || ||
|-
| 1984. || || -{Faerie Tale Theatre Beauty and the Beast}- || || (TV)
|-
| 1984. || || -{The Little Drummer Girl}- || ||
|-
| 1984. || || -{The Hitchhiker}- || || (TV)
|-
| 1984. || || -{Geheimcode Wildgänse}- || ||
|-
| 1985. || || -{Revenge of the Stolen Stars}- || ||
|-
| 1989. || || -{Creature}- || ||
|-
| 1985. || || -{Kommando Leopard}- || ||
|-
| 1985. || || -{El Caballero del Dragón}- || ||
|-
| 1986. || || -{Crawlspace}- || ||
|-
| 1987. || || -{Time Stalkers}- || || (TV)
|-
| 1987. || || -{Cobra Verde}- || ||
|-
| 1988. || || -{Nosferatu in Venice}- || ||
|-
| 1989. || || -{Kinski Paganini}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1926.
Немачки глумци
Умрли 1991.
Особе које су мењале име
Људи под псеудонимом